Northern Ireland Trophy 2005 en turnering i snooker och var den första Northern Ireland Trophy - turneringen. Turneringen spelades som en inbjudningsturnering med 20 spelare.

Resultat

Final

Slutspel

Northern Ireland Trophy
Snookersäsongen 2005/2006